Wietlicowate (Athyriaceae) – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales) o zasięgu kosmopolitycznym. Według systemu PPG I (2016) obejmuje trzy rodzaje (Athyrium, Deparia i Diplazium) z ok. 650 gatunkami. W Polsce pospolitym przedstawicielem wietlicowatych jest wietlica samicza (Athyrium filix-femina).

Systematyka 

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Podział rodziny
W skład tej rodziny wchodzą trzy rodzaje:
 Athyrium Roth, 1800 – wietlica
 Deparia Hook. & Grev., 1830
 Diplazium Sw., 1801

Do rodzaju Athyrium w systemie PPG I (2016) włączone zostały rodzaje Cornopteris i Anisocampium wyodrębniane w tej rodzinie w systemie Christenhusza, Zhanga i Schneidera z 2011. 

Do rodziny wietlicowatych były dawniej zaliczane rodzaje paprotnica Cystopteris i cienistka Gymnocarpium – w systemie PPG I (2016) oba znajdują się w rodzinie paprotnicowatych Cystopteridaceae.

Przypisy